Oia steht für:
 Oia (Gattung), Gattung der Baldachinspinnen

Oia ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Oia (Galicien), Gemeinde in der Provinz Pontevedra, Galicien, Spanien
 Oia (Racconigi), Ortsteil von Racconigi, Provinz Cuneo, Italien
 Oia, Ort auf der Insel Thira, Griechenland, siehe Ia (Griechenland)
 Oia (Thera), antiker Hafen auf der Insel  Thira, Griechenland
 Oia (Ägina), antike Siedlung auf der Insel Agina, Griechenland 

OIA steht für:
 Office of Intelligence and Analysis, US-amerikanische Nachrichtendienste

Siehe auch:
 OYA
 Oja
 Öja

Abkürzung